Lars Kindlimann (ur. 28 listopada 2000) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu SC am Bachtel Wald. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2018–2020). Medalista mistrzostw kraju.

Jego siostrą jest Rea Kindlimann, która uprawia skoki narciarskie i kombinację norweską. Ich ojciec, Thomas Kindlimann, również był skoczkiem narciarskim.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował we wrześniu 2014 w konkursie Alpen Cup w Einsiedeln. We wrześniu 2016 zadebiutował w FIS Cup, zajmując 65. miejsce w Einsiedeln. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2018 zajął 48. miejsce w konkursie indywidualnym oraz 10. w konkursie drużynowym, zaś na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 zajął 41. pozycję indywidualnie oraz 9. w drużynie.

6 lipca 2019 zdobył pierwsze punkty FIS Cup, zajmując 11. lokatę w Szczyrku. Siedem dni później zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 25. miejsce w Szczuczyńsku. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wystartował na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 11., a w drużynie 8.

Jest medalistą mistrzostw Szwajcarii w rywalizacji drużynowej – zdobył złoty medal w 2018, 2019 i 2021 oraz brązowy w 2022.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Kindlimanna na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000